Das sechste Dreiband-Weltcupturnier 2018 wurde vom 12. bis zum 18. November in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul ausgetragen. Es war das dritte Weltcup-Turnier in Seoul. Das letzte fand im März 1999 im Park Hotel in Seoul statt.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte 
Ab 2018 wurde das Preisgeld auf 106.500 € erhöht.

Turniermodus 
Ab 2013 hat sich einiges am Turniermodus geändert. Das Satzsystem wurde abgeschafft, da die Matchzeit nicht kalkulierbar war. Es konnten Matches zwischen drei und fünf Sätzen dauern. Somit war eine gute Zeitplanung nicht möglich. Die Partiedistanzen wurden auf 30 Points in den Pre-Qualifikationsrunden und auf 40 Points in der Hauptqualifikation und in den KO-Spielen festgesetzt. In den Qualifikationsrunden ist ein Unentschieden möglich. In Der KO-Runde wird bei einem Unentschieden eine Verlängerung (Shootout) gespielt. Jeder der beiden Spieler startet mit dem Anfangsstoß. Wer mehr Punkte erzielt gewinnt das Match. Sollte es in der Verlängerung auch Unentschieden stehen wird wieder mit dem Anfangsstoß gestartet bis ein Sieger feststeht. Die Shot clock wurde auf 40 Sekunden verkürzt.

Es werden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizieren sich die 12 Gruppensieger und die drei besten Gruppenzweiten (Lucky Loser) für die Finalrunde. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
Ab 2017 erhöht sich die Zahl der gesetzten Spieler auf 14. Dafür gibt es nur noch drei Wildcards. Eine UMB-Wildcard und zwei für den Ausrichter.

Die ersten 14 Spieler der Weltrangliste und die Wildcard-Spieler nahmen als Spieler automatisch am Turnier in der KO-Runde teil. Die ersten vier der Weltrangliste werden an den Position 1, 16, 8 und 9 gesetzt.

  Frédéric Caudron
  Eddy Merckx
  Kim Haeng-jik
  Marco Zanetti
  Dick Jaspers
  Heo Jung-han
  Choi Sung-won
  Cho Jae-ho
  Murat Naci Çoklu
  Torbjörn Blomdahl
  Sameh Sidhom
  Trần Quyết Chiến
  Daniel Sánchez
  Nguyễn Quốc Nguyện
Wildcardspieler:
1 × UMB:  Pedro Piedrabuena
2 × organisierender Verband:  Kang Dong-koong,  Oh Sung-uk

3. Qualifikationsrunde 
Aufgrund der Übersichtlichkeit werden die Qualifikationsrunden 1, und 2 nicht dargestellt. Diese können unter den Links bei der UMB nachgeschaut werden.
Die Gruppenersten kommen in die Hauptqualifikation.

Qualifikationsrunde 
Die Gruppenersten und die drei besten Zweiten kommen in die KO-Runde der letzten 32.

Lucky Loser 
Die drei besten Zweitplatzierten kommen in die Finalrunde
  Cho Myung-woo
  Lütfi Çenet
  Kim Bong-chul

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle 149 Spieler aufgeführt, sondern nur die besten 32 (Teilnehmer der Finalrunde). Die komplette Liste kann bei der UMB eingesehen werden.

Siehe auch 
 Dreiband-Weltcup 2018/1 vom 23. bis zum 29. April in Antalya, 
 Dreiband-Weltcup 2018/2 vom 21. bis zum 27. Mai in Ho-Chi-Minh-Stadt, 
 Dreiband-Weltcup 2018/3 vom 11. bis zum 17. Juni in Blankenberge, 
 Dreiband-Weltcup 2018/4 vom 2. bis zum 8. Juli in Porto, 
 Dreiband-Weltcup 2018/5 vom 22. bis zum 28. Oktober in La Baule, 
 Dreiband-Weltcup 2018/7 vom 2. bis zum 8. Dezember in Hurghada,

Weblinks 
 Turnierdetails UMB
 Zeitplan UMB

Einzelnachweise 

2018 6
Karambolageveranstaltung 2018
Billardturnier in Seoul